El Factor kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Factor (kommun), María Trinidad Sánchez, 
 El Factor (ort), María Trinidad Sánchez,